Unil steht für:

 Unil (Cassa), ein Dorf im Suco Cassa, Gemeinde Ainaro, Osttimor

UNIL steht für:
 Universität Lausanne